Фи́скар () - топоним, фамилия, другие значения.

Топонимы:
 Большой Фискар — архипелаг и остров в этом архипелаге, расположенные в северо-восточной части Финского залива.
 Малый Фискар — российский остров в северо-восточной части Финского залива.
 Фискари — населённый пункт в муниципалитете Раасепори провинции Уусимаа в Южной Финляндии.

Персоналии:
 Фискар, Эл — канадский кёрлингист и тренер, чемпион мира.

Другие значения:
 Фискарс — финская компания, производящая различный инструмент.
 Фискар — краткое название ножа финской компании «Фискарс».